Ngor bezeichnet 
 das Ngor-Kloster bzw. Ngor Evam Chöden in Tibet, 1429 gegründet, siehe Ngor-Kloster
 die Ngor-Schule (tib. Ngorpa), eine Unterschule der Sakya-Tradition des tibetischen Buddhismus, siehe Ngor-Tradition
 das Arrondissement Ngor in Dakar, eines der 19 Arrondissements (Communes d'arrondissement du Sénégal) der Hauptstadt des Senegal, siehe Ngor (Dakar)

Ngor ist der Familienname folgender Personen:
 Dhuors Ngor Chol (* 1993), südsudanesischer Fußballspieler
 Haing S. Ngor (1940–1996), kambodschanischer Gynäkologe und Schauspieler